Radio El Mundo es una radio argentina que transmite desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Propiedad del grupo Rodríguez Flores

Historia 
Comenzó a trasmitir desde Maipú 555, bajo la licencia que pertenecía a Radio Cultura. 
Posteriormente tuvo otras sedes (Tte. Gral. Juan Domingo Perón 646, Tacuarí 2035, Avenida Rivadavia 825, Gorriti 5995 y Cerrito 1070 .

Tras haber permanecido nacionalizada e intervenida durante más de 30 años, la emisora fue adjudicada por el Estado Argentino a Difusora Baires S.A. en 1983. 

En sus micrófonos ha tenido a Niní Marshall, Luis Sandrini, Juan Carlos Thorry, Nelly Prince, Roberto Galán, Pepe Iglesias, Fioravanti, Antonio Carrizo, Riverito, Cacho Fontana,  Hugo Guerrero Marthineitz, Luis Landriscina, Silvio Soldán,  Juan Alberto Badía, Julio Lagos, Héctor Larrea,  Julio Mahárbiz, Fernando Bravo, Víctor Sueiro, Sergio Velasco Ferrero, Mariano Grondona, Bernardo Neustadt, Juan Carlos Altavista, Juan Carlos Mesa, Juan Alberto Mateyko, Alejandro Dolina, Adolfo Castelo, Nora Perlé, Antonio Fernández Llorente, Marcelo Longobardi, Juan Pablo Varsky, Mochín Marafioti, Miguel Ángel de Renzis, Guillermo Gauna, Carlos Legnani, Atilio Costa Febre, Fanny Mandelbaum, Mauro Viale, Eduardo Feinmann, Marcelo Gopar,  Luis Ventura, y Chiche Gelblung

Véase también 
Glostora Tango Club
Los Pérez García
Demasiado tarde para lágrimas
Ronda de ases
El Relámpago
Peter Fox lo sabía
El ombligo del mundo

Referencias

Enlaces externos 
Sitio oficial de Radio El Mundo

Emisoras de radio de Argentina
Emisoras de radio fundadas en 1935